«Suffer Well» () — песня британской группы Depeche Mode, третий сингл из их одиннадцатого студийного альбома Playing the Angel, 43-й в дискографии группы. Вышел 27 марта 2006 года.

О песне 
Suffer Well — первая песня Depeche Mode, автором текста которого является Дэйв Гаан. «Suffer Well» также является первой композицией группы с 1984 года, текст которой не написан Мартином Гором. Би-сайдом сингла является песня «Better Days», которую сами участники группы описали как «индастриал-панк». Сингл-версия песни «Suffer Well» немного короче альбомной.

В 2007 году песня «Suffer Well» была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшая танцевальная запись», но проиграла песне «SexyBack» Джастина Тимберлейка.

Сингл достиг 38-го места в чарте «Modern Rock Tracks» и 1-го места в «Hot Dance Music/Club Play». Также сингл расположился на 12-м месте в британском чарте, тем самым опередив позиции, достигнутые предыдущим синглом Depeche Mode «A Pain That I’m Used To».

Музыкальный видеоклип 

Трансляция видео на телевидении началась в феврале 2006 года. Клип был снят Антоном Корбейном в середине декабря 2005 года в Калифорнии. Это первое видео Корбейна снятое для Depeche Mode, с момента выхода клипа на песню «Useless» в 1997 году.

В видеоклипе Дэйв Гаан выходит из лимузина, снимает кольцо и идёт в ювелирный магазин. Там он надевает перстни и крест, после чего выходит на улицу, где видит ангела, который через некоторое время исчезает. Затем Дэйв идёт по опустевшему городу, при этом его внешний вид постепенно меняется — появляется неопрятная одежда и щетина на лице. Гаан заходит в бар, где пьёт спиртные напитки. Потом он выходит из бара в алкогольном опьянении. Начинается дождь и Дэйв подходит к свадебному салону, в витрине которого стоят Мартин Гор в платье невесты и Эндрю Флетчер в костюме жениха. К этому времени внезапно начинает идти снег, а внешность Дэйва изменяется до неузнаваемости. В конце клипа выясняется, что всё происходящее Дэйв себе просто представлял. Он встречает жену, садится за руль лимузина и они вместе едут по городу.

В клипе снялась нынешняя супруга Дэйва Гаана Дженнифер, которая сыграла роль ангела и жены. Также в видео снялся менеджер группы Джонатан Кесслер, который сыграл водителя лимузина. Также примечательно то, что Мартин Гор сыграл роль невесты, а Эндрю Флетчер сыграл жениха. Есть предположения, что в клипе много отсылок к наркотической зависимости Дэйва, которая едва не привела его к смерти в 1996 году.

Форматы и списки композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Информация о сингле  и текст песни  на официальном сайте Depeche Mode
 

Синглы Depeche Mode
Песни, написанные Дэйвом Гааном
Синглы Mute Records
Синглы Sire Records
Синглы Reprise Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Видеоклипы Depeche Mode
Видеоклипы, снятые Антоном Корбейном